Horn kan som auktorsförkortning betyda:

 George Henry Horn
 Walter Horn

Robotskapade auktorsförkortningar